Vozera Bjarozaŭskaje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Bjarozaŭskaje (sjö i Vitryssland, lat 54,84, long 29,86), Vitsebsks voblast, 
 Vozera Bjarozaŭskaje (sjö i Vitryssland, lat 55,21, long 28,98), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar